Натуральне число 271
 271 рік до нашої ери
 271 рік нашої ери